Tadeusz Olszewski ps. „Malarczyk” (ur. 1896) – artysta malarz, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (21 kwietnia 1937)
 Tadeusz Olszewski (ur. 1896) – nauczyciel, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (13 września 1933)
 Tadeusz Olszewski ps. „Sępiński” (1898–1944) – porucznik Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (8 listopada 1937) i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Tadeusz Olszewski (ur. 1899) – sierżant Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Medalem Niepodległości (16 marca 1937)
 Tadeusz Olszewski (1901–1940) – podporucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Tadeusz Olszewski (1914–1990) – ekonomista, profesor zwyczajny, specjalista geografii ekonomicznej, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 Tadeusz Olszewski (zm. 2015) – profesor nauk rolniczych, pracownik Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
 Tadeusz Olszewski ps. „Zawisza”  (1920–1943) – pierwszy dowódca oddziałów bojowych Związku Walki Młodych
 Tadeusz Olszewski (1935–1998) – polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji
 Tadeusz Olszewski (1941-2020) – poeta, krytyk literacki, dziennikarz, podróżnik
 Tadeusz Olszewski (ur. 1946) – lekkoatleta, tyczkarz

Przypisy